Неліпівка — селище міського типу, Донецька область, Торецька міська рада
 Неліпівка — село, Донецька область, Костянтинівський район